Жан-Луи́ Зано́н (; 30 ноября 1960, Монтобан, Франция) — французский футболист, олимпийский чемпион 1984 года. Выступал на позиции опорного полузащитника.

Карьера

Клубная 
Жан-Луи Занон начинал карьеру футболиста в клубе «Сент-Этьен». Он выступал за команду с 1979 по 1984 год и за это время по одному разу становился чемпионом и вице-чемпионом Франции и дважды — финалистом  кубка страны. Также в составе «зелёных» футболист доходил до четвертьфинала кубка УЕФА в сезоне 1980/81.

В 1984—1987 годах Занон был игроком марсельского «Олимпика». В составе этой команды в сезоне 1985/86 полузащитник вновь играл в финале национального кубка, год спустя во второй раз в своей карьере стал вице-чемпионом Франции.

В составе «Меца» Жан-Луи Занон выступал с 1987 по 1989 год. В сезоне В сезоне 1987/88 «Мец» стал обладателем кубка страны, и осенью 1988 года выступал в розыгрыше Кубка кубков. Занон принял участие в обеих играх с «Андерлехтом» и забил единственный гол своей команды в ворота бельгийского клуба.

С 1989 по 1991 год полузащитник выступал в Дивизионе 2 за «Ним Олимпик». «Ним» с Заноном в составе по итогам сезона 1990/91 занял второе место в турнире и вернулся в Дивизион 1. Летом 1991 года Занон перешёл в «Нанси», где и завершил карьеру, отыграв 2 сезона.

В сборной 
Жан-Луи Занон сыграл единственный матч за сборную Франции 5 октября 1983 года. В товарищеской встрече со сборной Испании игрок вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут..

В составе олимпийской сборной Франции Занон принимал участие в Олимпиаде—84. Он провёл в рамках турнира 3 матча и стал олимпийским чемпионом.

Достижения 
  Франция (олимп.)
 Олимпийский чемпион (1): 1984

  Сент-Этьен
 Чемпион Франции (1): 1980/81
 Вице-чемпион Франции (1): 1981/82
 Финалист кубка Франции (2): 1980/81, 1981/82

  Олимпик Марсель
 Вице-чемпион Франции (1): 1986/87
 Финалист кубка Франции (2): 1985/86, 1986/87

  Мец
 Обладатель кубка Франции (1): 1987/88

  Ним Олимпик
 2-е место Дивизиона 2 (1): 1990/91

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 Статистика на сайте NFTeams

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Нанси»